Avvio (Boot) – in informatica, l'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di accensione 
 Disco di avvio – in informatica, supporto di memorizzazione rimovibile che permette a un computer di avviare un sistema operativo o un programma di utilità

Altri progetti